Kamas může být:

 Kamas – město v USA (stát Utah, okres Summit County)

příjmení osob
 Miroslav Kamas (* 1972) – český fotbalista
 Pavel Kamas (1947–2020) – český barytonista
 Peter Kamas (* 1969) – slovenský fotbalista
 Roman Kamas (* 1967) – slovenský atlet

Rozcestníky - příjmení